Muziek
 Voice (band), een Cypriotische band
 Voice (jazz), een Zuid-Afrikaans jazzkwintet
 The Voice (televisieformat), een televisiezangwedstrijd
 The Voice Within, de vijfde en laatste single van Christina Aguilera's tweede album, Stripped
 The voice (Eimear Quinn), een lied van de Ierse zangeres Eimear Quinn
 The Voice, de bijnaam van Frank Sinatra
 The Voice of Europe, een bijnaam van de Vlaamse zanger Eddy Wally
 Voice (single van Perfume)

Overig
 Voice (organisatie), een Europese organisatie ter preventie van misbruik binnen de sport
 Yeogo goedam 4: Moksori, een Koreaanse film uit 2005, internationaal bekend als Voice of Ghost Voice
 Voice (handbalvereniging), een handbalvereniging uit Nijkerk
Voice (branchevereniging), Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren, ook wel VOI©E